Tura kan syfta på:

 Tura (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Tura (Helsingborgsuttryck) – åka färja fram och tillbaka för nöjes skull

Personer
 Cosimo Tura (1430–1495), italiensk renässanskonstnär
 Tura Satana (1938–2011), japansk-amerikansk skådespelerska

Geografi

Ecuador 

 Río Taura (vattendrag i Ecuador), Guayas,

Egypten 

 Tura (Egypten) – en stadsdel i Kairo

Indien 

 Tura, Indien, Meghalaya, West Garo Hills,

Ryssland 

 Tura (flod),

Ungern 

 Tura, Ungern, Pest, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar